«Первая дочь»:
 Первая дочь (First Daughter) — фильм Армонда Масторойанни 1999 года.
 Первая дочь (First Daughter) — фильм Форест Уитакера 2004 года.
 Первая дочь (Chasing Liberty) — фильм Энди Кедиффа 2004 года.